Goulart est un patronyme porté notamment par :

 Alexandre Goulart (1976-), footballeur brésilien ;
 Beth Goulart (1961-) actrice brésilienne ;
 Izabel Goulart (1984-), mannequin brésilien ;
 João Goulart (1919-1976),  de la République des États-Unis du Brésil ;
 Luiz Carlos Bombonato Goulart (1975-), footballeur brésilien ;
 Paulo Goulart (1933-2014), acteur brésilien ;
 Ron Goulart (1933-2022), auteur américain de science-fiction, de suspense et de fantasy ;
 Simon Goulart (1543-1628), théologien et humaniste français ;
 Walter de Souza Goulart (1912-1951), joueur de football brésilien.

Homonymie de patronyme